

Sigle 
 Circuito Nacional Belfort – circuito radiofonico venezuelano
 Comitato nazionale per la bioetica

Codici 
CNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coonamble (Australia)
cnb – codice ISO 639-3 della lingua chin chinbon